Clark Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clark Corners (Michigan)
 Clark Corners (New York)
 Clark Corners (Ohio)

Siehe auch:
 Clarks Corner